Palazzuolo bezeichnet:
 Palazzuolo sul Senio, eine Gemeinde in der Provinz Florenz
 Palazzuolo, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Monte San Savino in der Provinz Arezzo
 Monastero di San Pietro in Palazzuolo, Kloster in Monteverdi Marittimo

mit verschiedener Schreibweise auch:
 Palazzolo Milanese, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Paderno Dugnano in der Provinz Mailand
 siehe auch: Palazzolo